Plato oder Platon steht für folgende Personen der Antike:
 Platon, griechischer Philosoph und Gelehrter
 Plato (Exarch) von Ravenna von 646 bis 649
 Platon (Dramatiker), Komödiendichter im klassischen Athen
 Platon (indo-griechischer König)
 Platon (Sohn des Lykaon), einer der 50 Söhne des Lykaon in der griechischen Mythologie

Plato steht zudem für:
 Plato (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Plato (Adelsgeschlecht), hannoverisches Adelsgeschlecht
 Plato (Mondkrater) auf dem Erdmond
 (5451) Plato, Asteroid des Hauptgürtels
 Plato von Tivoli, Mathematiker und Übersetzer des 12. Jahrhunderts, der in Barcelona wirkte
 Grad Plato, die Einheit der Stammwürze bei der Bierherstellung, siehe Stammwürze#Grad Plato
 Plato Island, Insel in der Gruppe der Danger-Inseln, Antarktis

Plato ist der Name folgender Orte:
 in den Vereinigten Staaten:
 Plato Center (Illinois)
 Plato (Indiana)
 Plato (Iowa)
 Plato (Kentucky)
 Plato (Minnesota)
 Plato (Missouri)
 Plato (New York)
 Plato (Virginia)
 in Kolumbien
 Plato (Kolumbien), Gemeinde im Departamento del Magdalena

PLATO steht als Abkürzung für:
 PLATO, PLAnetary Transits and Oscillation of stars, ein Projekt der ESA zur Erforschung extrasolarer Planeten
 Plateau-Observatorium, kurz PLATO, ferngesteuertes Himmelsobservatorium in der Antarktis
 PLATO (Computersystem), eines der ersten Großrechner-Computersysteme
 Plattdeutsches Tonarchiv, Tonarchiv für die niederdeutsche Sprache

Siehe auch:
 Platow
 Plathow
 Blato (Begriffsklärung)
 Plateau (Begriffsklärung)
 Platon (Begriffsklärung)